6- и 10-дне́вный пробе́ги «Самопревосхожде́ние» () — два пробега, проходящие одновременно в Флашинг-Медоус–Корона-парк в Нью-Йорке, США в конце апреля — начале мая.

История 
После весенней 1000 миль 29 ноября—4 декабря 1985 года был организован 5-суточный пробег. Первые победители: Тришул Чернс (Канада) — 390 миль (627,64416 км) и Ким Кавана (США) — 279,1541 миль (449,255 км).

Дистанция постепенно увеличивалась, и с 1998 года соревнования приняли современную форму: 6 и 10 суток.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 соревнования были отменены. В мае 2021 года из-за ситуации с пандемией COVID 19 соревнования (только 6-дневный пробег) прошли впервые в другом месте, в Софии (Болгария).

Рекорды и победители

Рекорды 
В 2001 году мировой рекорд в группе старше 80 лет установил  — 303 мили (487,631 км)

Победители

См. также 
 6-суточный бег
 Бег на 3100 миль «Самопревосхождение»

Примечания

Ссылки 
 The History of the Sri Chinmoy Marathon Team, New York: 1976—1991 (to be continued). By Rupantar LaRusso Friday, 21 October, 2011
 7 (1994, часть), 6- и 10 суток на statistik.d-u-v.org
 Self-Transcendence 6- и 10 суток на multidayWiki

Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года
Соревнования по сверхмарафону
Многосуточные и многодневные пробеги
Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
Культура Куинса
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Софии
Шри Чинмой